abitanti del comune di Cingoli, provincia di Macerata

Persone
Andrea Cingolani (1990) – ginnasta italiano 
Angela Maria Guidi Cingolani (1896-1991) – politica italiana
Luigi Cingolani (1923) – calciatore italiano
Mario Cingolani (1883-1971) – politico italiano
Roberto Cingolani (1961) – scienziato e politico italiano